Фёдор Опадчий: Опадчий, Фёдор Фёдорович (1907—1996) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Опадчий, Фёдор Юрьевич (род. 1957) — российский управленец.